Pater noster – modlitwa („Ojcze nasz”)
 Paternoster – pot. upomnienie, reprymenda
 Paternoster – sznur modlitewny
 Paternoster – dramat
 Paternoster – rodzaj windy
 Paternoster – rodzaj pompy
 Paternoster – regał
 Paternoster – czasopismo
 Paternoster (typ pieca, torby itp.)